Список самых высоких сооружений в Финляндии. Этот список содержит все типы сооружений.

См. также 
 Список самых высоких зданий Финляндии

Ссылки 
 http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=37735311
 http://www.ead.eurocontrol.int/eadbasic/pamslight/YOKCO35MZSCAO/EN/AIP/ENR/EF_ENR_5_4_EN_2011-02-10.pdf

Финляндии
Финляндия
Высоких